Doccione – Parte finale del tubo o canale di scarico esterno di una grondaia
Grondone – frazione del comune di Ferriere (PC)